Lappalainen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lappalainen (kulle), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Lappalainen (ö), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar